Drvena utvrda (Tuzla)
Palanka (Tuzla)
Utvrda od kamena (Tuzla)
Tuzlanska barutana